Анатолий Сысоев:
 Сысоев, Анатолий Афанасьевич (род. 1936) — советский и российский художник, скульптор.
 Сысоев, Анатолий Васильевич (1935—2021) — советский и российский управленец, директор Богословского алюминиевого завода.